Il National Invitation Tournament 1975 fu la 38ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Princeton University; il  miglior giocatore fu Ron Lee.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1975
1975